Ottersdorf steht für:

 Ottersdorf, Ortsteil der Stadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Ottersdorf (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ottersdorf (Büchenbach), Ortsteil der Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern